El nombre Carus puede hacer referencia a:

 Marco Aurelio Caro, emperador romano.
 Carl Gustav Carus, naturalista alemán.
 Julius Victor Carus, zoólogo y entomólogo anterior.